Wiktor Iwanowitsch Krjukow ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Iwanowitsch Krjukow (Schriftsteller) (1926–2015), sowjetisch-russischer Schriftsteller 
 Wiktor Iwanowitsch Krjukow (Skispringer), sowjetischer Skispringer 
 Wiktor Iwanowitsch Krjukow (Regisseur) (* 1951), sowjetisch-russischer Regisseur und Drehbuchautor